Gyöngyösi István (1629–1704) költő, alispán, országgyűlési követ
 Gyöngyösi István (1945) agrármérnök, szerkesztő, szakíró